Porat ist der Familienname folgender Personen:

 Ariel Porat (* 1956), israelischer Rechtswissenschaftler und Universitätspräsident
 Chanan Porat (1943–2011), israelischer Rabbiner und Politiker
 Dina Porat (* 1943), israelische Historikerin
 Hanan Porat (1943–2011), israelischer Politiker
 Miriam Ben-Porat (1918–2012), israelische Richterin
 Orna Porat (1924–2015), deutsch-israelische Schauspielerin
 Otto von Porat (1903–1982), norwegischer Boxer
 Ruth Porat (* 1958), britisch-US-amerikanische Managerin

Siehe auch:
 Porath